Риб Євген Августович (1959—1924) — український композитор, скрипаль та диригент польського походження.

 Риб — муніципалітет у Франції, в регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Риб-Лейк
 Риб-Маунтен
 GU Риб b — екзопланета (газовий гігант) в сузір'ї Риби.
 107 Риб — зірка, яка розташована в сузір'ї Риб.